Le nom de combat de Tinzaouten peut désigner :
 le combat de Tin Zaouatine (2007) lors de la rébellion touarègue de 2007-2009 ;
 le combat de Tin Zaouatine (2010), entre l'Algérie et AQMI, dans le cadre de la rébellion salafiste au Maghreb ;
 le combat de Tin Zaouatine (2012) lors de la guerre du Mali qui aboutit à la prise de la localité par les forces rebelles du Mouvement national pour la libération de l'Azawad (MNLA) ;
 le raid djihadiste sur Tin Zaouatine (2012), le , par le MUJAO et repoussé par les forces algériennes ;
 le combat de Tin Zaouatine (2013), les 6 et , entre les forces algériennes et AQMI.